Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 2011 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Novak Đoković je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.

 Rafael Nadal (četrtfinale)
 Roger Federer (polfinale)
 Novak Đoković (prvak)
 Robin Söderling (četrti krog)
 Andy Murray (finale)
 Tomáš Berdych (četrtfinale)
 David Ferrer (polfinale)
 Andy Roddick (četrti krog)
 Fernando Verdasco (četrti krog)
 Mihail Južni (tretji krog)
 Jürgen Melzer (četrti krog)
 Gaël Monfils (tretji krog)
 Jo-Wilfried Tsonga (tretji krog)
 Nicolás Almagro (četrti krog)
 Marin Čilić (četrti krog)
 Mardy Fish (drugi krog)

<ol start="17">
 Ivan Ljubičić (tretji krog)
 Sam Querrey (prvi krog)
 Stanislas Wawrinka (četrtfinale)
 John Isner (tretji krog)
 Marcos Baghdatis (tretji krog)
 Michaël Llodra (drugi krog)
 Nikolaj Davidenko (prvi krog)
 Ernests Gulbis (prvi krog)
 Albert Montañés (drugi krog)
 Juan Mónaco (drugi krog)
 David Nalbandian (drugi krog)
 Richard Gasquet (tretji krog)
 Viktor Troicki (tretji krog)
 Thomaz Bellucci (drugi krog)
 Feliciano López (drugi krog)
 Guillermo García-López (tretji krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Prvi del

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
2011